La terza edizione della European Quidditch Cup, anche conosciuta come EQC è stata disputata il 18 e 19 aprile 2015 ad Oxford, Regno Unito. Hanno preso parte al torneo 32 squadre provenienti da 12 nazioni differenti.

Le squadre partecipanti sono state divise in 8 gironi da 4 squadre. Quando tutte le partite sono state giocate, le squadre classificatesi alle posizioni 1° e 2° hanno preso parte alla European Quidditch Cup - Division 1, quelle classificatesi 3° e 4°, invece, hanno preso parte alla European Quidditch Cup - Division 2.

La EQC - Division 1 è stata vinta dalla formazione dei Paris Titans contro i padroni di casa, gli Oxford Radcliffe Chimeras.

La EQC - Division 2 è stata vinta dalla formazione britannica dei Leicester Thestrals che hanno battuto i rivali turchi del METU Unicorn.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Fase ad eliminazione diretta

Divisione 1

Divisione 2

Ranking finale

Note 

Quidditch
Sport nel 2015